Žiželice est un toponyme qui peut désigner :

Žiželice, une commune du district de Kolín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Žiželice, une commune du district de Louny, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie